SFT est un sigle pouvant signifier : 

 Société française de tabacologie ;
 Société française des traducteurs ;
 Supplément familial de traitement, la partie du traitement versé par État français au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire qui a au moins un enfant à charge ;
 Société française de thermique, une société savante couvrant, au travers de ses adhérents, tous les champs théoriques et appliqués de la thermique ;
 Société francophone de transplantation ;
 la théorie de champs de cordes (string field theory en anglais) ;
 Solution-focused therapy ;
 Search for Tomorrow, un soap opera ;
 Secure File Transfer - un autre nom du Secure File Transfer Protocol ;
 Metropolitan Borough of Sefton selon les codes définis dans le standard ISO 3166-2:GB ;
 Societatea Feroviară de Turism (Société ferroviaire de tourisme), une division de Căile Ferate Române, les chemins de fer roumains ;
 Society for Theriogenology, une organisation scientifique des États-Unis se consacrant à la thériogénologie, l'étude de la reproduction animale ;
 Students for a Free Tibet, une association dont la branche française se nomme « Étudiants pour un Tibet libre » ;
 The School of Film and Television, une école d'acteurs à New York ;
 Stockholms Fria Tidning, un hebdomadaire suédois ;
 Striving For Togetherness Records, un label discographique ;
 Submerged Floating Tunnel, une architecture de tunnels ;
 Subshift of finite type, un modèle mathématique.